Dorchester ist der Name mehrerer

Orte in England:
 Dorchester (Dorset)
 Dorchester (Oxfordshire)

in Kanada:
 Dorchester (Ontario)
 Dorchester (New Brunswick)

in den Vereinigten Staaten:
 Dorchester (Boston)
 Dorchester (Illinois)
 Dorchester (Iowa)
 Dorchester (Massachusetts)
 Dorchester (Nebraska)
 Dorchester (New Hampshire)
 Dorchester (New Jersey)
 Dorchester (South Carolina)
 Dorchester, Wüstung in South Carolina, siehe Old Dorchester
 Dorchester (Texas)
 Dorchester (Wisconsin)
 Dorchester Township (Illinois)
 Dorchester County (Maryland)
 Dorchester County (South Carolina)

Sonstiges:
 Guy Carleton, 1. Baron Dorchester, britischer General
 Ford Dorchester, PKW
 USS Dorchester (APB-46), Landungsschiff der US Navy
 USS Dorchester (SP-1509), Schoner der US Navy
 USAT Dorchester, Transportschiff der US Army
 Dorchester Company, eine US-amerikanische Siedlungsgesellschaft im 17. Jahrhundert
 Hub Motor Car Exchange, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Dorchester
 The Dorchester, das Dorchester-Hotel in London, England

im NRHP gelistete Objekte:
 Dorchester Academy Boys' Dormitory, in Midway, Georgia, ID-Nr. 86001371
 Dorchester Common Historic District, in Dorchester, New Hampshire, ID-Nr. 85000477
 Dorchester Community Church, in Dorchester, New Hampshire, ID-Nr. 80000284
 Dorchester County Courthouse and Jail, in Cambridge, Maryland, ID-Nr. 82001591
 Dorchester Heights Historic District, in Dorchester, Massachusetts, ID-Nr. 01001198
 Dorchester Heights National Historic Site, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 66000050
 Dorchester House, in Lincoln City, Oregon, ID-Nr. 80003337
 Dorchester Lower Mills Library, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 88000432
 Dorchester North Burying Ground, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 74000915
 Dorchester Park, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 08000089
 Dorchester Pottery Works, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 85000318
 Dorchester Temple Baptist Church, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 97001239
 Dorchester-Milton Lower Mills Industrial District, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 80000675